Keglevich Gábor (1784–1854) főtárnokmester, főispán, koronaőr
 Keglevich Gábor (1848–1926) főrendiházi elnök, főrendiházi alelnök, valóságos belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő
 Keglevich Gábor (1910–1968) filozófus, közgazdász, egyetemi tanár